Wen Yang (Tres Regnes), general de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes
 Wen Yang (escaquista), jugador d'escacs xinès
 Wen Yong Yang, entrenador estatunidenc d'atletes